Eumenes ist der Name von

 Eumenes von Kardia, einem Diadochenherrscher;
 Eumenes I., Herrscher von Pergamon;
 Eumenes II., König von Pergamon;
 Eumenes III., siehe Aristonikos
 Eumenes (Baktrien), König von Baktrien im 2. Jahrhundert v. Chr.
 Eumenes von Alexandria, Bischof von Alexandria im 2. Jahrhundert n. Chr.

Ferner ist Eumenes der wissenschaftliche Name der Gattung der Töpferwespen.